Сан-Феліпе () — топонім:

 Сан-Феліпе (Венесуела) - адміністративний центр венесуельського штату Яракуй.
 Сан-Феліпе (Колумбія) - місто і муніципалітет в Колумбії.
 Сан-Феліпе (Гуанахуато) - місто, штат Гуанахуато, Мексика.
 Сан-Феліпе (муніципалітет Гуанахуато) - муніципалітет, штат Гуанахуато, Мексика.
 Сан-Феліпе (Нижня Каліфорнія) - муніципалітет, штат Нижня Каліфорнія, Мексика.
 Сан-Феліпе (Юкатан) - місто, штат Юкатан, Мексика.
 Сан-Феліпе (Чилі) — місто, адміністративний центр однойменної комуни та провінції Сан-Феліпе-де-Аконкагуа, область Вальпараїсо Чилі.